Dominique Martin peut désigner :

 Dominique Martin (1798-1865), homme politique français ;
 Dominique Martin (1961-), homme politique français ;
 Dominique Martin-Ferrari (née en 1949), journaliste française.